Procopé ist der Familienname folgender Personen:

 Hjalmar Procopé (1889–1954), finnischer Politiker und Diplomat der Schwedischen Volkspartei
 Ulla Procopé (1921–1968), finnische Designerin

Siehe auch:
 Procope